Râul Lăpușna este un curs de apă, afluent al râului Gurghiu. 

Râuri din județul Mureș
Bazinul Mureș